Wihr ist der Name folgender Ortschaften im französischen Département Haut-Rhin:

Wihr-au-Val, Gemeinde im Kanton Munster
Wihr-en-Plaine, ehemalige Gemeinde im Kanton Andolsheim, heute Teil der Gemeinde Horbourg-Wihr

Wihr ist der Familienname folgender Personen:
Rudolf Wihr, deutscher Lehrer und Heimatforscher

Siehe auch:
 Wier
 Wiehr
 Wir